

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Czerwona Górka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna
 Czerwona Górka – część wsi Szerzawy w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Czerwona Górka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce